Die Lippstadt Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 31. Januar bis 6. Februar 1994 in Lippstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1994
Tennisturnier in Lippstadt